Tengah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Tengah (ö i Indonesien, Moluckerna, lat -5,14, long 132,02), 
 Pulau Talango Tengah, ö, Jawa Timur, 
 Pulau Pasitelu Tengah, ö, Sulawesi Selatan, 
 Pulau Tonga (ö i Indonesien, Sumatera Utara), 
 Desa Tengah, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Malaysia 

 Tengah (mukim i Malaysia), Pinang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Malaysiaförgreningar